CZY est un code qui peut faire référence à :
 Cluny, Queensland, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports